Teruyuki Moniwa (Atsugi, 8 de setembro de 1981) é um futebolista profissional japonês, zagueiro. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Moniwa começou a carreira no Bellmare Hiratsuka / Shonan Bellmare.

Seleção 
Ele participou com a Seleção Japonesa de Futebol na Copa do Mundo de 2006 e nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004..

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Football Club Tokyo
Futebolistas do Cerezo Osaka
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Futebolistas olímpicos do Japão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005